Jan Feliks Tarnowski (1417–1484) – wojewoda lubelski
 Jan Feliks Szram Tarnowski  (1471-1507) – wojewoda krakowski i lubelski
 Jan Feliks Tarnowski (1777-1842) – historyk